Menz kan syfta på:
Menz, Stechlin – en ort i Stechlins kommun, Landkreis Oberhavel-Ruppin, Brandenburg, Tyskland
Menz, Gommern – en ort i Gommerns stadskommun, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Tyskland